Majuletas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Armeria arenaria.
 El nombre común de la planta Crataegus monogyna.